Yassi steht für

 Yassi (Geheimbund), ein in Sierra Leone und Liberia verbreiteter Geheimbund

Yassi ist der Familienname folgender Personen:

 Marie Yassi (* 1985), ivorischer Fußballspieler